Romualdi est un patronyme d'origine italienne, dérivé du prénom italien Romualdo ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adriano Romualdi (1940–1973), historien, essayiste et journaliste italien ;
  (1840–?), jockey italien ;
  (1877–1943), avocat, journaliste, homme politique et dramaturge italien ;
 Pino Romualdi (1913–1988), homme politique italien ;
  (1900–1967), syndicaliste italo-américain.

Notes et références